Джефф Ра́йман (; род. 1951, Канада) — канадский педагог, прозаик, автор произведений в жанре фантастики. Впервые заявил о себе в 1976 (рассказ «Дневник переводчика»). С тех пор выпустил восемь романов и имеет ряд премий жанра.

Биография 
Джефф Райман родился в Канаде в 1951 году. С 11 лет жил в США, окончил Университет штата Калифорния в Лос-Анджелесе с дипломом филолога и историка (бакалавр). Вёл писательские курсы в известных мастерских «Clarion» и «Clarion West», в 2003—2004 гг. был старшим преподавателем на факультете английской словесности университета Ньюкасла. Вместе с группой писателей участвовал в арт-проекте «USEXCO» на Эдинбургском фестивале 1991 года. Занимался исследованиями Древней Камбоджи, за время археологических экспедиций были написаны повести «The Last Ten Years in the Life of Hero Kai», «Красивая дочь Пол Пота» (Pol Pot’s Beautiful Daughter) и «The King’s Last Song» (о кхемрском короле Джаявармане VII). Сейчас проживает в Англии, где ведёт курсы писательского мастерства на филологическом факультете Университета Манчестера.

Библиография 
 «Дневник переводчика» (), 1976, рассказ/повесть;
 «O Happy Day», 1985, рассказ/повесть;
 «The Warrior Who Carried Life», 1985, роман;
 «Непокорённая страна» () (основан на одноимённой повести 1984 года), 1986, роман;
 «Детский сад/Сад ребенка» () (основан на повести «Love Sickness», 1987 года), 1989, роман;
 «Coming of Enkidu», 1989, рассказ/повесть;
 «Omnisexual», 1990, рассказ/повесть;
 «The Future of Science Fiction», 1992, рассказ/повесть;
 «Was», 1992, роман;
 «A Fall of Angels, or On the Possibility of Life Under Extreme Conditions», 1994, рассказ/повесть;
 «Dead Space for the Unexpected», 1994, рассказ/повесть;
 «Unconquered Countries: Four Novellas», 1994, сборник рассказов;
 «Fan», 1994, рассказ/повесть;
 «Home», 1995, рассказ/повесть;
 «Warmth», 1995, рассказ/повесть;
 «Family, or The Nativity and Flight into Egypt considered as episodes of I Love Lucy», 1998, рассказ/повесть;
 «253: A Novel for the Internet in Seven Cars and a Crash/253: The Print Remix», 1998, роман;
 «Everywhere/Elsewhere», 1999, рассказ/повесть;
 «Have Not Have», 2001, рассказ/повесть;
 «Lust», 2001, роман;
 «ААЖ» (), 2002, рассказ/повесть;
 «Дни рождения» (), 2003, рассказ/повесть;
 «Воздух» (), 2004, роман;
 «The Last Ten Years in the Life of Hero Kai», 2005, рассказ/повесть;
 «Красивая дочь Пол Пота» (Pol Pot’s Beautiful Daughter), 2006, рассказ/повесть, номинант на премию «Хьюго» 2007 года;
 «The King’s Last Song», 2006, роман;
 «You Are a Person from Lust or No Harm Done», 2006, рассказ/повесть;
 «Дни чудес» (), 2008, рассказ/повесть;
 «Talk Is Cheap», 2008, рассказ/повесть.

Премии 
 «Всемирная премия фэнтези», 1985 — «Непокорённая страна» () (в номинации Повесть);
 Всемирная премия фэнтези (), 1985 — «Непокорённая страна» () (в номинации Малая форма);
 «Всемирная премия фэнтези», 1988 — «Love Sickness» (в номинации Повесть);
 Премия Артура Кларка (), 1990 — Сад ребенка () (в номинации Роман);
 Премия имени Джона Кэмпбелла (), 1990 — «Сад ребенка» () (в номинации Лучший НФ-роман);
 Премия имени Филипа Дика (), 1999 — «253» () (в номинации Лучшая НФ-книга в США);
 Премия имени Джеймса Типтри-младшего, 2006 — «Воздух» () (в номинации Роман);
 Британская премия по Научной фантастике (), 2006 — «Воздух» () (в номинации Роман);
 Премия Артура Кларка (), 2006 — «Воздух» () (в номинации Роман).

Примечания

Ссылки 
 Джефф Райман на fantlab.ru.
 Интервью с Дж. Райман, июнь 2006 (en).
 Рецензия на книгу: Джефф Райман «Детский Сад» (Антиутопия), журнал «Мир Фантастики».

Писатели-фантасты Канады
Писатели-фантасты США
Писатели-фантасты Великобритании
Английские писатели
Лауреаты премии Всемирной премии фэнтези
Лауреаты мемориальной премии Джона В. Кэмпбелла
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе